Le Bosc (Ariège)
Le Bosc (Hérault)
ook:
Le Bosc-Renoult, Orne
Le Bosc-Roger-en-Roumois, Eure

gemeenten met de naam Bosc (doorverwijspagina)